La parola Lowlands può essere riferita a:
 Lowlands scozzesi – regione geografica della Scozia.
 Lowlands Festival – importante festival musicale europeo che si svolge in agosto a Biddinghuizen, nei Paesi Bassi.
 Lowlands – gruppo musicale alternative folk italiano